Антонио Рико Гонсалес (, 26 февраля 1908, Тинео — 16 декабря 1988) — испанский шахматист, национальный мастер.

Бронзовый призер чемпионата Испании 1945 г. Двукратный победитель полуфиналов чемпионатов Испании.

Участник и двукратный победитель международных турниров в Хихоне (1945 и 1948 гг.). В турнире 1945 г. опередил чемпиона мира А. А. Алехина (в личной встрече Алехин упустил победу в выигранном пешечном эндшпиле).

Восьмикратный чемпион Астурии (1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1952, 1953 и 1956 гг.).

В составе сборной Испании участник радиоматча с командой Аргентины (1948 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Рико в базе Chessgames
 Личная карточка А. Рико на сайте 365Chess
 Биография А. Рико
 Партия Рико против чемпиона мира Алехина — неожиданное спасение в пешечном эндшпиле

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Родившиеся в Тинео